Валгъярв () — топоним Эстонии:
 Валгъярв — озеро в уезде Валгамаа;
 Валгъярв — озеро в уезде Вильяндимаа;
 Валгъярв — озеро в волости Выру (уезд Вырумаа);
 Валгъярв — озеро в волости Рыуге (уезд Вырумаа);
 Валгъярв — озеро в волости Канепи (уезд Пылвамаа);
 Валгъярв — озеро в волости Ряпина (уезд Пылвамаа).